Сапоговский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Сапоговский сельский совет — Галичский район, Ивано-Франковская область.
 Сапоговский сельский совет — Борщёвский район, Тернопольская область.